FX of Fx kan verwijzen naar:
 FX Networks (FX), twee televisienetwerken van News Corporation
 Infiniti FX, model van Japans automerk Infiniti
 F.X. Schmid, spellen uitgever